Kaiyuan Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kaiyuan Shi (härad i Kina, Yunnan), 
 Kaiyuan Shi (härad i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar